Mar di Marmara, mare interno che separa il mar Egeo dal mar Nero
 Lago di Marmara, lago della Penisola Anatolica
 Regione di Marmara, regione statistica della Turchia
 Marmara, isola della Turchia, anticamente nota come Proconneso da cui l'omonimo e pregiato marmo
 Distretto di Marmara  (Marmara Ereğli), distretto della Turchia comprendente l'isola di Marmara
 1174 Marmara, asteroide della fascia principale
Marmara – città della Turchia e capoluogo dell'omonimo distretto.
Marmara – genere di esacoralli della famiglia Sagartidae